Parham – miasto w Australii
 Parham – miasto w Antigui i Barbudzie
 Parham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Parham – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)